Людмила Георгиевна Рудакова (27 августа 1937, Грозный) — казахстанская и советская артистка балета, педагог-репетитор, прима-балерина в оперных театрах Молдавии и Казахстана. Заслуженная артистка Казахской ССР, лауреат независимой премии "Тарлан"

Биография 
Родилась в 1937 году в городе Грозном. В 1947 поступила в Бакинское хореографическое училище, которое успешно закончила в 1956 году. Педагоги: Н. К. Сапарова, М. М. Демидова, Т. А. Амираго (выпускницы Санкт-Петербургской балетной школы). В старших классах обучалась у народной артистки СССР Гамэр Гаджи Алмасзаде. Сразу же после окончания училища Л. Рудакова была принята в Театр оперы и балета имени М. Ф. Ахундова (г. Баку, Азербайджан). С 1958 по 1962 год — ведущая балерина Театра оперы и балета им. М. Ф. Ахундова. С 1962 по 1965 год — прима-балерина Молдавского государственного театра оперы и балета. С 1965 по 1980 год — прима-балерина Государственного академического театра и балета имени Абая. В театрах Л. Г. Рудакова работала с выдающимися хореографами советского балета: В. Вайноненом, Р. Захаровым, К. Сергеевым, С. Дречиным, П. Гусевым, В. Тулубьевым и др. В 1966 году в ГАТОБ им. Абая пришёл талантливый молодой танцовщик, лауреат международных конкурсов, Рамазан Бапов, который стал партнером примы-балерины на долгие годы.

В 1968 году Л. Г. Рудакова стала женой Рамазана Бапова (первый и единственный в Казахстане народный артист СССР). В ГАТОБ им. Абая партнёрами Л. Г. Рудаковой наряду с народным артистом СССР Рамазаном Баповым были признанные мастера балетной сцены, заслуженные артисты Казахской ССР: Абдуахим Асылмуратов, Анварбек Джалилов, Эдуард Мальбеков, Марат Мунтин, Александр Медведев и многие другие.

«Но в воспоминаниях зрителей тех лет и коллег остался яркий дуэт Людмила Рудакова — Рамазан Бапов, с успехом исполнявших ведущие партии в балетах „Спартак“ А. Хачатуряна, „Спящая красавица“ П. Чайковского. Творческое и семейное содружество опытного мастера, щедро делящегося „секретами“ своего мастерства и молодого перспективного танцовщика дало замечательный результат — исполнение балерины заискрилось новыми гранями, а молодой Р. Бапов очень быстро стал прекрасным классическим танцовщиком, лидером национального балета», — вот как характеризует эту звездную пару  кандидат искусствоведения Г. Т. Жумасеитова в своей книге «Страницы казахского балета».

В 1984 году Л. Г. Рудакова была удостоена звания «Заслуженная артистка Казахской ССР». С 1980 года Л. Г. Рудакова работает в ГАТОБ им. Абая как педагог-репетитор. Её воспитанницы — известные казахстанские балерины ГАТОБ имени Абая: прима-балерина Майра Кадырова (Заслуженная артистка КазССР), прима-балерина Лейла Альпиева (Заслуженная артистка КазССР), ведущая солистка Гульвира Курбанова (Заслуженный деятель Казахстана), ведущая солистка Гульнара Алиева (Заслуженный деятель Казахстана), ведущая солистка Гульнара Капанова и другие. Также ученицами Л. Рудаковой являются прима-балерина Хорватского Национального театра в Загребе Сауле Ашимова-Жомартова и ведущая солистка Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки Екатерина Хомкина-Сафронова.

«Людмила Георгиевна Рудакова всегда требует от балерины академизма и музыкальной выразительности. Она — настоящий хранитель высокой хореографической культуры. После репетиций с ней стремишься на сцену, а по окончанию спектакля знаешь, что получишь строгую, но в то же время, очень корректную, даже бережную оценку твоего выступления. После таких замечаний хочется танцевать ещё лучше, ещё содержательнее…», — так  рассказывает о своем педагоге ученица  Л. Г. Рудаковой, магистр искусств Гульнара Капанова, ведущая солистка ГАТОБ им. Абая.

В настоящее время Л. Г. Рудакова — педагог-репетитор ГАТОБ им. Абая, а также педагог-консультант Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева. Ученицы Л. Г. Рудаковой танцуют в Казахстане, России, Турции, США, Хорватии. В качестве педагога-репетитора Л. Г. Рудакову приглашали ведущие балетные школы Турции, Литвы, США, Гонконга, она была членом жюри многих престижных балетных конкурсов.

В 2021 году снялась в короткометражном фильме «Время балерины» в специальном видеопроекте журнала Qazaq Ballet Magazine, который обозначил новую веху в творчестве балерины.

Семья 
Супруг — Рамазан Саликович Бапов (1947−2014) — казахский советский артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог. Народный артист СССР, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии Казахстана, лауреат премии Ленинского комсомола. 

Дочь — Юлия (род. 1969), концертмейстер Стамбульского государственного театра оперы и балета (Турция).

Репертуар 

 Маша («Щелкунчик»),
 Одетта–Одиллия («Лебединое озеро»),
 Мария («Бахчисарайский фонтан»),
 Жизель, Мирта («Жизель»),
 Китри, Повелительница дриад («Дон Кихот»),
 Эгина («Спартак»),
 Пахита («Пахита»),
 Никия («Баядерка»),
 Аврора («Спящая красавица»),
 Фея Сирени, Принцесса Флорина, Фея Нежности («Спящая красавица»),
 Лауренсия («Лауренсия»),
 Анель («Голубой Дунай»),
 Эгина («Спартак»),
 Пахита («Пахита»),
 Жар-Птица («Жар-Птица»),
 Айдай («Чолпон»),
 Сари («Тропою грома»),
 Жанна («Арлекинада»),
 7-й вальс, Мазурка («Шопениана»)
 Мальвина («Золотой ключик») и др.

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Казахской ССР (1984)
 Независимая премия «Тарлан» — «За вклад» — в номинации «Театр» (2006)

Ссылки 
 Прима
 Рамазан и Людмила

Заслуженные артисты Казахской ССР